Die Liste der größten deutschsprachigen Städte bietet einen Überblick über die Einwohnerzahlen der deutschsprachigen Großstädte. Aufgeführt sind Städte, die zum deutschen Sprachraum zählen.

Großstädte 
Als Großstädte werden nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern bezeichnet. 2010 gab es weltweit etwa 4000 Großstädte. Im deutschsprachigen Raum gibt es zurzeit 91 Städte mit über 100.000 Einwohnern, der größte Anteil davon liegt in Deutschland. In Deutschland gibt es 81 Großstädte, von denen die meisten in Nordrhein-Westfalen liegen. Vier sind Millionenstädte, weitere 11 haben mehr als 500.000 Einwohner.

Österreich hat sechs Großstädte, darunter Wien als Millionenstadt. Im Ballungsraum Wien (2,87 Millionen Menschen) lebt etwa 1/4 der österreichischen Gesamtbevölkerung. In der Schweiz liegen vier deutschsprachige Großstädte, anderssprachige sind in dieser Liste nicht aufgeführt. In Frankreich liegen zwei teilweise deutschsprachige Großstädte, Straßburg und Mülhausen. Luxemburg und Italien (Südtirol) haben jeweils eine (teilweise) deutschsprachige Großstadt.

Liste 
Städte in Deutschland sind nur aufgelistet, wenn sie zu den 20 größten deutschsprachigen Städten gehören.

Siehe auch 

 Liste der Großstädte in Deutschland
 Liste der Städte in Österreich
 Liste der Städte in der Schweiz

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis im Statistikportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, abgerufen am 28. Januar 2023
 Bevölkerungsstatistiken bei Statistik Austria, abgerufen am 28. Januar 2023
 Statistiken beim Schweizer Bundesamt für Statistik, abgerufen am 28. Januar 2023

Deutscher Sprachraum
Stadte
Stadtedeutschsprachig